Bosser kan som auktorsförkortning betyda:

 Jean M. Bosser
 Jean Marie Bosser

Robotskapade auktorsförkortningar